Marcus Antonius (ongeveer 83–30 v.Chr.), Romeins consul
 Antonius Felix, procurator van Judea van 52-60 na Chr.
 Antonius van Egypte (251–356, ook Antonius-Abt of Antonius de Grote), heilige, bekend van de Verzoeking van Sint-Antonius
 Antonius van Padua (1195–1231), theoloog, minderbroeder en heilige
 Antonius (voornaam), een jongensnaam